Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1950 bestod av 10 lag, och IKissat Tampere vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1950 i Finland
Fotbollssäsongen 1950
1950